Aleksiej Giennadjewicz Romaszow, ros. Алексей Геннадьевич Ромашов (ur. 29 kwietnia 1992 w Petersburgu) – rosyjski skoczek narciarski, na arenie krajowej reprezentujący Petersburg, uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013 i 2017 oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 i 2018, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
15 sierpnia 2009 zadebiutował na arenie międzynarodowej, zajmując 32. miejsce w zawodach FIS Cup w Oberwiesenthal. 18 grudnia tego samego roku zdobył pierwszy punkt FIS Cup w konkursie w Notodden. W sezonie 2011/2012 zaczął startować w Pucharze Kontynentalnym. 15 stycznia zajął w konkursie w Titisee-Neustadt ósme miejsce, najwyższe w sezonie.

15 września 2012 zajął drugie miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego na skoczni Snieżynka w Czajkowskim. Zajmował również miejsca w czołowej trzydziestce zawodów Letniego Grand Prix w Ałmaty i Hinzenbach (najlepsze – dwunaste). 25 listopada 2012 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce w Lillehammer. 30 listopada wraz z kolegami zajął 6. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Ruce. Dzień później zdobył pierwsze w karierze punkty, zajmując w konkursie indywidualnym 25. miejsce. Wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. W konkursach indywidualnych zajął 34. miejsce na skoczni normalnej i 41. na skoczni dużej, zaś w zawodach drużynowych zajął 9. pozycję.

Wystąpił w konkursach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Krasnej Polanie. Indywidualnie zajął 44. pozycję na skoczni normalnej i 46. na dużej, a konkurs drużynowy zakończył na 9. miejscu. W sezonie 2013/2014 Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany był na 22. miejscu.

Po dwóch latach słabszych wyników Romaszow powrócił do regularnych startów w Pucharze Świata w połowie sezonu 2016/2017. W lutym w azjatyckiej części cyklu trzykrotnie zdobywał punkty. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, indywidualnie zajmując 44. i 49., a w drużynie 9. miejsce. W ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2017 zajął 10. miejsce w konkursie w Czajkowskim. W sezonie 2017/2018 regularnie startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, ale w konkursach głównych wystąpił tylko dwukrotnie, zajmując miejsca w piątej dziesiątce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, gdzie był 26. indywidualnie i 7. w drużynie, a także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, które zakończył na 37. pozycji na skoczni normalnej, 42. na skoczni dużej i na 7. miejscu w zawodach drużynowych.

W kwietniu 2018 zawiesił karierę sportową, zaś w lipcu 2019 roku oficjalnie zakończył karierę i dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Rosji.

Na mistrzostwach Rosji zdobywał medale indywidualnie: srebrne na skoczni dużej w 2013 i 2018, brązowy na skoczni normalnej latem 2012.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Romaszowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Romaszowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Romaszowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Romaszowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty A. Romaszowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Petersburgu